Mandi steht für:

 Mandi (Ethnie), auch Garo oder Achik, indigenes Volk in Nordostindien und Bangladesch
 Mandi (Gotteshaus), auch Mašk(i)na, Kirchengebäude der mandäischen Glaubensgemeinschaft
 Mandi (Film), indischer Spielfilm von Shyam Benegal (1983)

geografisch:
 Mandi (Stadt), Stadt im Bundesstaat Himachal Pradesh, Indien
 Mandi (Distrikt), Distrikt im Bundesstaat Himachal Pradesh, Indien
 Mandi Dabwali, Stadt im Bundesstaat Haryana, Indien
 Mandi Gobindgarh, Stadt im Bundesstaat Punjab, Indien
 Mandi Bahauddin, Stadt in der Provinz Punjab, Pakistan
 Mandi (Staat), ehemaliger indischer Fürstenstaat

Mandi ist der Familienname folgender Personen:
 Aïssa Mandi (* 1991), französisch-algerischer Fußballspieler
 Arienne Mandi (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Gyula Mándi (1899–1969), ungarischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Bhawani Mandi (Stadt in Rajasthan)
 Mandy (Begriffsklärung)